Darren Collison (1987) – cestista statunitense
Frank Collison (1950) – attore statunitense
Jack Collison (1988) – calciatore gallese
Nick Collison (1980) – ex cestista statunitense